Па́вел Степа́нович Кудря́вцев (15 июня 1904 — 25 марта 1975) — советский историк физики. Заслуженный деятель науки РСФСР, доктор физико-математических наук, профессор Тамбовского университета, автор трёхтомного учебного пособия «История физики» — первой в СССР монографии по этой теме.

Биография 
В 1929 году окончил физико-математический факультет МГУ. После окончания университета работал в Горьковском и Омском педагогических институтах. С 1946 года до конца жизни являлся сотрудником Тамбовского государственного университета. В 1944 году получил степень кандидата физико-математических наук за книгу об И. Ньютоне. В 1951 году ему присвоена степень доктора наук за первый том «Истории физики». Помимо этого, Кудрявцевым были написаны «История физики и техники» (совместно с И. Я. Конфедератовым) и «Курс истории физики» для преподавания в педагогических вузах.

П. С. Кудрявцев был избран членом-корреспондентом Международной академии истории наук.

Полемика вокруг «Истории физики» 
Трёхтомник «История физики», описывающий развитие физической науки, начиная с Древней Греции до середины XX века, стал главной работой всей жизни П. С. Кудрявцева. Это была первая советская монография по истории физики. Первый том был опубликован в 1948 году, а последний, третий, — в 1971. Руководство физического факультета МГУ высоко оценило первый том «Истории физики» и утвердило его как докторскую диссертацию (1950 год).

Вскоре после публикации первого тома, в 1950 году, в газете «Культура и жизнь» появилась разгромная рецензия, написанная профессором Академии общественных наук при ЦК КПСС Б. М. Кедровым. Рецензия называлась «Объективистская книга по истории физики» и обвиняла П. С. Кудрявцева в низкопоклонстве перед Западом, «превозношении» вклада иностранных учёных в развитие физики и умалении отечественного вклада, что «является прямым следствием нарушения ленинского принципа партийности и перехода на принципы буржуазного объективизма». Одновременно Кедров опубликовал аналогичную статью «Неудачная книга по истории физики» в партийном журнале «Вопросы философии»: «П. Кудрявцев взял на себя неблаговидную задачу пересмотреть уже решённые вопросы и „перерешить“ их заново в пользу западных ученых».

15 марта 1950 года статьи Кедрова рассмотрело специальное заседание методологического семинара физического факультета МГУ. Все выступавшие, включая самого П. С. Кудрявцева, критику Кедрова в целом отвергли как предвзятую и тенденциозную. Одновременно ряд известных физиков направили письма аналогичного содержания в ЦК. По результатам обсуждения собрание приняло резолюцию, направленную в Отдел агитации и пропаганды ЦК ВКП(б) и в редакцию газеты «Культура и жизнь». В резолюции отмечаются положительные стороны книги и отдельные устранимые недостатки:
 недостаточно последовательно проводится классовый анализ отдельных этапов истории физики, недостаточно глубоко вскрыта связь физики с развитием производительных сил;
 в отдельных главах недостаточно отмечена роль русских учёных в истории физики;
 не раскрыта роль древнего Востока — Хорезма, Узбекистана, Таджикистана в развитии физики.

22 марта 1950 года Учёный совет МГУ постановил, что оснований для пересмотра решения о присуждении П. С. Кудрявцеву учёной степени доктора наук нет.

Продолжением критики в том же 1950 году стала статья И. В. Кузнецова «Серьёзные ошибки в освещении истории физики», помещённая в журнале «Большевик». Там историк был обвинён в отходе от «пронизанной духом большевистской партийности, построенной на прочном фундаменте марксизма-ленинизма советской истории науки». 24 июня 1950 года статья была рассмотрена на заседании физфака МГУ, которое приняло мягкое решение о необходимости некоторой переработки книги. 21 июня 1950 года Отдел пропаганды и агитации ЦК выпустил заключение, где книга Кудрявцева получила резко отрицательную оценку:

Рассмотрение книги П. С. Кудрявцева «История физики» т. 1 показывает, что она содержит серьёзные ошибки и не может быть отнесена к числу высокоидейных, патриотических книг по истории науки… Обстоятельный анализ основных ошибок этой книги дан в рецензии т. Кузнецова, опубликованной в журнале «Большевик» (№ 6 за 1950 год). Основной порок книги заключается в её исключительно ярко проявившемся объективизме.

Второй том П. С. Кудрявцеву удалось опубликовать только после смерти Сталина, в 1956 году. Вместе с ним было издано переработанное издание первого тома, но раскритикованные ранее места существенной правке не подверглись.

Награды 
 Орден Ленина.
 Орден Октябрьской Революции (14.06.1974) — за заслуги в развитии науки, многолетнюю плодотворную педагогическую и общественную деятельность и в связи с семидесятилетием со дня рождения.
 Заслуженный деятель науки РСФСР (19.09.1969) — за многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность.

Библиография 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Кудрявцев П. С. Курс истории физики. — М.: Просвещение, 1974.

Примечания

Литература 
 
 Сонин А. С. Несколько эпизодов борьбы с «космополитизмом» в физике // Вестник РАН, 1991, т.61, № 12, с.103-114.
 Сонин А. С. Советская история физики и борьба с «космополитизмом» // Исследования по истории физики и механики (2005). М.: Наука, 2006.
 Стерелюхин А. И. Наш профессор (Павел Степанович Кудрявцев) // Вестник Тамбовского университета. Сер. «Гуманитарные науки». 2013. Вып. № 7 (123).

Ссылки 
 Малов Н. Н. Павел Степанович Кудрявцев (1904—1975).

Физики СССР
Историки физики
Выпускники физико-математического факультета МГУ (после 1917)
Преподаватели Тамбовского государственного университета
Жертвы борьбы с космополитизмом